Velika nagrada Belgije 1974 je bila peta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1974. Odvijala se je 12. maja 1974.

Dirka 

|-
! 1
| 5
|  Emerson Fittipaldi
| McLaren-Ford
| 85
| 1:44:20,57
| 4
| 9
|-
! 2
| 12
|  Niki Lauda
| Ferrari
| 85
| + 0,35 s
| 3
| 6
|-
! 3
| 3
|  Jody Scheckter
| Tyrrell-Ford
| 85
| + 45,61 s
| 2
| 4
|-
! 4
| 11
|  Clay Regazzoni
| Ferrari
| 85
| + 52,02 s
| 1
| 3
|-
! 5
| 14
|  Jean-Pierre Beltoise
| BRM
| 85
| + 1:08,05
| 7
| 2
|-
! 6
| 6
|  Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 85
| + 1:10,54
| 12
| 1
|-
! 7
| 33
|  Mike Hailwood
| McLaren-Ford
| 84
| +1 krog
| 13
|  
|-
! 8
| 26
|  Graham Hill
| Lola-Ford
| 83
| +2 kroga
| 29
|  
|-
! 9
| 10
|  Vittorio Brambilla
| March-Ford
| 83
| +2 kroga
| 31
|  
|-
! 10
| 41
|  Tim Schenken
| Trojan-Ford
| 83
| +2 kroga
| 23
|  
|-
! 11
| 28
|  John Watson
| Brabham-Ford
| 83
| + 2 laps
| 19
|  
|-
! 12
| 27
|  Guy Edwards
| Lola-Ford
| 82
| +3 krogi
| 21
|  
|-
! 13
| 17
|  Jean-Pierre Jarier
| Shadow-Ford
| 82
| +3 krogi
| 17
|  
|-
! 14
| 21
|  Gijs Van Lennep
| Iso Marlboro-Ford
| 82
| +3 krogi
| 30
|  
|-
! 15
| 22
|  Vern Schuppan
| Ensign-Ford
| 82
| +3 krogi
| 14
|  
|-
! 16
| 37
|  François Migault
| BRM
| 82
| +3 krogi
| 25
|  
|-
! 17
| 34
|  Teddy Pilette
| Brabham-Ford
| 81
| +4 krogi
| 27
|  
|-
! 18
| 16
|  Brian Redman
| Shadow-Ford
| 80
| Motor
| 18
|  
|-
! Ods
| 2
|  Jacky Ickx
| Lotus-Ford
| 72
| Pregrevanje
| 16
|  
|-
! Ods
| 42
|  Tom Pryce
| Token-Ford
| 66
| Trčenje
| 20
|  
|-
! Ods
| 7
|  Carlos Reutemann
| Brabham-Ford
| 62
| Motor
| 24
|  
|-
! Ods
| 1
|  Ronnie Peterson
| Lotus-Ford
| 56
| Puščanje goriva
| 5
|  
|-
! Ods
| 4
|  Patrick Depailler
| Tyrrell-Ford
| 53
| Zavore
| 28
|  
|-
! Ods
| 19
|  Jochen Mass
| Surtees-Ford
| 53
| Vzmetenje
| 26
|  
|-
! Ods
| 43
|  Gérard Larrousse
| Brabham-Ford
| 53
| Pnevmatika
| 11
|  
|-
! Ods
| 18
|  Carlos Pace
| Surtees-Ford
| 50
| Obnašanje
| 8
|  
|-
! Ods
| 8
|  Rikky von Opel
| Brabham-Ford
| 49
| Motor
| 22
|  
|-
! Ods
| 24
|  James Hunt
| Hesketh-Ford
| 45
| Trčenje
| 9
|  
|-
! Ods
| 20
|  Arturo Merzario
| Iso Marlboro-Ford
| 29
| Prenos
| 6
|  
|-
! Ods
| 15
|  Henri Pescarolo
| BRM
| 12
| Trčenje
| 15
|  
|-
! Ods
| 9
|  Hans Joachim Stuck
| March-Ford
| 6
| Sklopka
| 10
|  
|-
! DNQ
| 44
|  Leo Kinnunen
| Surtees-Ford
|  
|  
|  
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Denny Hulme 1'11.310

Formula 1 sezona 1974
1974